Az Arco az alábbi dolgokat jelentheti:
 Arco spanyol vasúti szolgáltatás,
 Arco város Észak-Olaszországban, az Arco grófi család székhelye
 Arco város au USA-ban, Idaho államban.